Torre Eiffel (Tour Eiffel) – monumento di Parigi
 La Tour Eiffel – dipinto di Georges-Pierre Seurat
 La Tour Eiffel – film del 1900 diretto da Auguste e Louis Lumière

Pagine correlate 
 Torre Eiffel (disambigua)